Села:
 Червоний Плугатар — колишня назва села Плугатар (Дніпропетровська область, Широківський район)
 Червоний Плугатар — колишня назва села Косня (Житомирська область, Малинський район)
 Червоний Плугатар — колишня назва села Плугатар (Чернігівська область, Талалаївський район)